El término Noaïlles puede referirse a:
 Noailles, comuna francesa de Corrèze.
 Noailles, comuna francesa de Oise.
 Noailles, comuna francesa del departamento de Tarn .